Дже́йсон Джо́эл Деруло́ (), более известный как Дже́йсон Деру́ло (; род. 21 сентября 1989, Майами, Флорида, США) — американский певец, автор песен, актёр, музыкант и танцор.

Биография 
Деруло родился в Майами, штат Флорида, в гаитянской семье. Изменил свою фамилию с Desrouleaux на Derulo, чтобы её было легче произносить. Свою первую песню — «Crush on You» — написал в возрасте 8 лет. В детстве занимался актёрским мастерством, оперой и балетом, играл в баскетбол. Учился в Диллардовском центре искусств, окончил Американскую музыкально-драматическую академию в Нью-Йорке.

Карьера 
В 2007 году начал записывать дебютный альбом с продюсером Джонатаном Ротемом. В дебютный альбом вошли 9 лучших песен Деруло. Альбом был выпущен в 2010 году и назывался Jason Derulo по имени певца.

В 2009 году выпустил сингл «Whatcha Say», который занял первое место в Billboard Hot 100. Песня стала хитом, было продано более пяти миллионов цифровых загрузок, также она заняла первые строчки в чартах США и Новой Зеландии. Второй сингл, «In my head», занял первое место в британских чартах.

В 2010 году выпустил свой первый альбом и третий сингл, «Ridin Solo», занявший вторую строчку в британских чартах, а также четвёртый, «What If», занявший в той же Великобритании первое место. В августе 2010 года начал свой первый тур по Великобритании. 20 мая 2011 года выпустил новый сингл — «Don’t Wanna Go Home», вошедший во второй альбом, Future History. Эта песня также побывала на 1-й строчке UK Singles Chart.

3 февраля 2016 года вышел совместный клип Джейсона с британским гёрл-бендом Little Mix на сингл Secret Love Song.

17 марта 2017 года была премьера трека Джейсона с Nicki Minaj и Ty Dolla $ign «Swalla».

10 апреля 2018 года вышел трек "Colors" этот сингл написан для FIFA World Cup 2018.

3 октября 2018 года вместе с норвежским поп дуэтом Маркус и Мартинус Джейсон Деруло отправился в тур - “2 sides tour”

Личная жизнь 

В 2011 году начал встречаться с певицей Джордин Спаркс. В сентябре 2014 года пара рассталась. 

C ноября 2015 по май 2016 года состоял в отношениях с Дафни Джой.

С начала 2020 года состоит в отношениях с моделью Дженой Фрумс. В марте 2021 года пара объявила о том, что ждет ребенка. 8 мая 2021 года у пары родился сын Джейсон Кинг Деруло.

Дискография 
 Jason Derulo (2010)
 Future History (2011)
 Tattoos (2013)
 Talk Dirty (2014)
 Everything is 4 (2015)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Поп-музыканты США
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Поп-вокалисты США